Phob ima više značenja.

 Fenobarbital, lek
 Fobija